Франческа Ск'явоне була чинною чемпіонкою, але вирішила того року не брати участі.
Роберта Вінчі досягнула третій рік підряд досягнула фіналу на цьому турнірі і виграла титул, перемігши у фіналі Луціє Градецьку з рахунком 4–6, 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
  Джеймі Гемптон
  Марія Елена Камерін

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

одиночний розряд